Округ штата Химачал-Прадеш – административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы.  Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

Список округов